Il singolare del torneo di tennis Colonial National Invitational 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale Ken Rosewall 5–7, 1–6, 7–5, 6–4, 6–4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Colonial National Invitational 1972